

Musica

Album 
 Feels like Home – album di Norah Jones
 Feels like Home – album di Cassandra Vasik
 Feels like Home – album di Linda Ronstadt
 Feels like Home – album di Sheryl Crow

Singoli 
 Feels like Home – singolo di Sigala, Fuse ODG e Sean Paul
 Feels like Home – singolo di Bea Miller e Jessie Reyez  
 Feels like Home  – singolo di Randy Newman